Amor ciego puede referirse a:

Amor ciego, reality show chileno.
Amor ciego (título original: Shallow Hal), película estadounidense dirigida por los hermanos Farrelly y protagonizada por Gwyneth Paltrow y Jack Black.
 Amor ciego, película colombiana dirigida por Gustavo Nieto Roa.